Haimar Zubeldia – ciclista spagnolo
 Igor Zubeldia – calciatore spagnolo
 Joseba Zubeldia – ciclista spagnolo
 Luis Zubeldía – calciatore e allenatore argentino
 Osvaldo Zubeldía – calciatore e allenatore argentino